Либен:

 Либен — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Люксембург, округ Нёфшато.
 Либен — одна из 9 зон региона Сомали, Эфиопия.
 Либен, Адольф (1836—1914) — австрийский химик.
 Либен, Роберт фон (1878-1913) — австрийский предприниматель, инженер-физик, изобретатель.